Президентские выборы в Шри-Ланке прошли 8 января 2015 года — на два года раньше запланированного срока. 

Действующий президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса баллотировался на третий срок от Партии свободы в составе . Бывший министр здравоохранения в  Маитрипала Сирисена от  стал единым кандидатом от оппозиционной коалиции во главе с .

После краткого обсуждения сложившейся ситуации с лидером оппозиции Ранилом Викрамасингхе и в целях плавной передачи власти, рано утром 9 января Махинда Раджапаксе признал своё поражение и выехал из президентского дворца.

Примечания 

Выборы 2015 года
Выборы в Шри-Ланке
2015 год на Шри-Ланке
События 8 января
Январь 2015 года